Попасная — название географических объектов:

 Попасная — город в Луганской области Украины, административный центр Попаснянского района.
 Попасная — станция Донецкой железной дороги в городе Попасная Луганской области Украины.
 Попасная — река в Краснодарском крае России, приток реки Бейсуга.